Malagueta puede hacer referencia a:

 Malagueta, una variedad de chile, ají o pimiento (Capsicum frutescens) usado en países lusoparlantes.
 No confundir con la pimienta melegueta (Aframomum melegueta).
 La Malagueta, barrio de la ciudad de Málaga, España.
 La Malagueta, plaza de toros situada en el anterior barrio.
 La Malagueta, playa de la ciudad de Málaga.
 Sierra de la Malagueta, cadena montañosa de la isla de Santiago, Cabo Verde.
 José Antonio López Gil, ciclista apodado el Malagueta.